Феррейра да Силва () — португальская фамилия. Известные носители: Феррейра да Силва, Адемар (1927—2001) — бразильский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион.
 Феррейра да Силва, Арикленес (род. 1985) — бразильский футболист, нападающий.
 Феррейра да Силва, Жорже (род. 1967) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Феррейра да Силва, Режиналдо (род. 1983) — бразильский футболист, нападающий.
 Феррейра да Силва, Рикарду (более известный как Рикардиньо; род. 1984) — бразильский футболист, полузащитник.
 Феррейра да Силва, Салвадор Мальейру (род. 1972) — португальский политик.

См. также 
 Феррейра
 Силва